Grahovo (Cerknica), een plaats in de Sloveense gemeente Cerknica
 Grahovo (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić
 Grahovo (Rožaje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Rožaje
 Grahovo (Velika Kladuša), een plaats in de gemeente Velika Kladuša in Bosnië-Herzegovina